Ağstafa (stad), stad in Azerbeidzjan
 Ağstafa (district), district in Azerbeidzjan
 Ağstafa (rivier), rivier in Azerbeidzjan